Клион:
 Клион — коммуна во Франции
 «Клион» — одна из торговых марок препарата метронидазол.